Patrick Weihrauch (Gräfelfing, 1994. május 3. –) német korosztályos válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Dynamo Dresden támadója.

Pályafutása

Statisztika 
2020. szeptember 19. szerint.

1 Tartalmazza a 3. LIGA rájátszás mérkőzéseket.

Sikerei, díjai 
Arminia Bielefeld
Bundesliga 2: 2019–20

Jegyzetek

További információk 
Patrick Weihrauch adatlapja a Transfermarkt oldalán 
Patrick Weihrauch adatlapja a Kicker oldalán 

Német labdarúgók
Labdarúgócsatárok
1994-ben született személyek
A Bayern München labdarúgói
Az FC Bayern München II labdarúgói
Az Arminia Bielefeld labdarúgói
A Dynamo Dresden labdarúgói
Élő személyek